Pericoli ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Pericoli (1928–2013), italienischer Sänger
 Tullio Pericoli (* 1936), italienischer Zeichner, Maler, Illustrator und Karikaturist